Hvar je lahko:
 Hvar, hrvaški otok v srednji Dalmaciji
 Hvar, hrvaško mesto na istoimenskem otoku (Grad Hvar)
 Hvar (božanstvo), iransko božanstvo